

Населені пункти та їхні частини
 Сьверчина — село в гміні Закшувек Красницького повіту Люблінського воєводства
 Сьверчина — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Сьверчина — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Сьверчина — село в гміні Длутув Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Сьверчина — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сьверчина — село в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Сьверчина — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Сьверчина — село в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства
 Сьверчина — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Сьверчина — село в гміні Вешхово Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Сьверчина — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Сьверчина — частина села Пустельник у гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Сьверчина — частина села Шуфнарова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Сьверчина — лісова осада в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки